SMS „Leopard” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez 2 okręty:
 SMS „Leopard” – austro-węgierski krążownik torpedowy typu Panther z końca XIX wieku
 SMS „Leopard” – pierwotnie brytyjski statek towarowy „Yarrowdale”, a następnie niemiecki krążownik pomocniczy z okresu I wojny światowej

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy austro-węgierskich okrętów
Nazwy okrętów niemieckich